est une spécialité décernée par l'organisation mondiale PADI () depuis . L'élève doit être en possession d'une licence .

La spécialité est composée de 3 parties (une plongée par partie) :

 La maîtrise de la boussole.
 Les différents . 
 La navigation à partir d'une carte sous-marine et la création de cartes.

Notes et références 

Niveau de plongée